Шоссе 91 ( , ) — израильское шоссе, ведущее с востока на запад в северной части Израиля. Длина шоссе 28 км, оно ведет от шоссе 90 через Голанские высоты до пересечения с шоссе 98.

Достопримечательности 
 Мемориал в Мишмар ха-Ярден
 Мост Бнот-Яаков
 Мемориал 188-й танковой бригады

Перекрёстки и развязки

Примечания

См. также 
 Список автомагистралей Израиля

91